Cornetto – pieczywo z ciasta francuskiego pochodzące z Włoch. 
Pieczywo może być puste lub nadziewane. Wśród możliwych nadzień znajdziemy dżem, śmietanę, czekoladę i miód, a także ser i salami w pikantnych wersjach. Cornetto jest tradycyjnie spożywane na śniadanie wraz z cappuccino.

Wersje

Polacca anconitana 
Polacca anconitana (Polka z Ankony) ma prosty kształt oraz nadzienie składające się z cienkiej warstwy marcepanu i pokryta jest lekką polewą na bazie białka jaja i cukru. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że żołnierze 2 Korpusu Polskiego, którzy wyzwolili miasto po bitwie o Ankonę, szczególnie docenili ten wariant cornetto.

Polacca aversana 
Polacca aversana (Polka z Aversy) jest w kształcie bułeczki lub wypiekana jako ciasto. Według tradycji przepis pochodzi od  polskiej zakonnicy która podała go cukiernikowi z Aversy.

Przypisy 

Kuchnia włoska
Rogale